Hoey désigne :

Patronyme 

 Dennis Hoey (1893–1960), acteur et dramaturge anglais ;
 Jim Hoey (1982– ), joueur de baseball américain ;
 Kate Hoey (1946– ), femme politique nord-irlandaise ;
 Michael A. Hoey (1934–2014), scénariste, réalisateur et producteur de cinéma et de télévision britannique.

Toponymie 

 Hoey, hameau du Canada.